Градецкий () — чешская фамилия. Известные носители:

 Градецкий, Лукаш (род. 1989) — финский футболист словацкого происхождения.
 Градецкий, Амброж (ум. 1439) — чешский священник.